Кларк, Джон (1609—1676) — основатель колонии Род-Айленд в Северной Америке.
 Кларк, Джон (род. 1942) — британский физик.
 Кларк, Джон (род. 1941) — шотландский футболист и тренер.
 Кларк, Джон (род. 1964) — шотландский футболист и тренер.
 Кларк, Джон Бейтс (1847—1938) — американский экономист австрийской школы, автор теории предельной производительности.
 Кларк, Джон Десмонд (1916—2002) — британский археолог, антрополог, африканист.
 Кларк, Джон Джонс (, 1803—1887) — политик, член  (1836—1837) и  (1853—1853), первый мэр  (1846).
 Кларк, Джон Дрюри (1907—1988) — американский разработчик ракетного топлива, химик, писатель-фантаст.
 Кларк, Джон Купер (род. 1949) — английский певец, поэт и перформанс-артист.
 Кларк, Джон Морис (1884—1963) — американский экономист, президент Американской экономической ассоциации.
  (1857—1925) — американский геолог и палеонтолог, лауреат премии Спендиарова.
 Кларк, Джон Пеппер (1935—2020) — нигерийский писатель, поэт и драматург, публицист.
 Кларк, Джон Тревор (род. 1944) — американский джазовый валторнист и композитор.